

Geografia 
Barlassina – comune italiano in provincia di Monza e della Brianza

Persone 
Lorenzo Barlassina – ex calciatore e allenatore di calcio
Luigi Barlassina – patriarca cattolico italiano
Rinaldo Barlassina – arbitro di calcio italiano

Altro 
Collegio elettorale di Barlassina – collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna
Stazione di Barlassina – fermata ferroviaria lungo la linea ferroviaria di diramazione Seveso-Camnago